

Geografia 
 Grafton Street – strada di Dublino
 Grafton Street – strada di Londra
 V6 Grafton Street – strada di Milton Keynes

Musica 
 Grafton Street – brano musicale di Dido ispirato alla strada di Dublino